

Аксайський сільський округ — адміністративна одиниця, Амангельдинський район, Костанайська область
 Аксайський сільський округ — адміністративна одиниця, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Аксайський сільський округ — адміністративна одиниця, Єсільський район, Акмолинська область
 Аксайський сільський округ — адміністративна одиниця, Жуалинський район, Жамбильська область
 Аксайський сільський округ — адміністративна одиниця, Темірський район, Актюбинська область

Див. також 
 Аксайський район